«Каранчо» () — аргентинская криминальная драма режиссёра Пабло Траперо с актёрами Рикардо Даринем и Мартиной Гусман в главных ролях. Фильм был представлен в программе Особый взгляд на Каннском кинофестивале 2010 года. «Каранчо» был выдвинут от Аргентины на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» на 83-й церемонии, но не вошёл в число номинантов.

Сюжет
Соса (Рикардо Дарин) — юрист, исключённый из коллегии адвокатов, который работает «стервятником», выискивая в отделениях скорой помощи и полицейских участках своих потенциальных клиентов для юридической защиты. Однажды ночью он встречает Лухан, приехавшую из провинции и работающую фельдшером на скорой помощи.

В ролях 
 Рикардо Дарин — Соса 
 Мартина Гусман — Лухан
 Карлос Вебер — Эль-Перро 
 Хосе Луис Ариас — Касаль
 Фабиано Ронсано — Пико 
 Лорен Акунья — Мариана
 Габриэль Альмирон — Муньос 
 Хосе Мануэль Эспече — Гарридо

Примечания

Ссылки
 
 
 
 

Фильмы о Буэнос-Айресе
Фильмы о юристах
Фильмы на испанском языке
Фильмы Аргентины 2010 года